Лучшие синглы США 1988 года () — итоговый список наиболее популярных синглов журнала Billboard по данным продаж за 1988 год.

Список 1988 года 
Лучшим синглом года стал хит «Faith» с одноименного альбома Джорджа Майкла

Примечания

См. также 
 Список альбомов №1 в США в 1988 году
 Billboard Hot 100

Ссылки 
 Лучшие синглы США 1988 года
 
 Top 100 лучших синглов по годам (Архив)
  Billboard Top Hits 1988—1993 mp3billboardtophits.blogspot.ru

Чарты Billboard 1988 года
Списки лучших синглов в США по годам (Billboard)
1988 год в музыке США